Jakob Nielsen (1890-1959), matemàtic danès
 Jakob Nielsen (1957- ), enginyer informàtic danès